NVC (Naarden), een amateurvoetbalclub uit Naarden
 NVC (Netterden), Netterdense Voetbal Club, een amateurvoetbalclub uit Netterden
 NVC (Nieuwegein), een volleybalclub uit Nieuwegein
 NVC (vereniging), Nederlandse Vereniging van Cichlideliefhebbers